Rzemieniewice – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia
 Rzemieniewice – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin